Németország
Lengerich, település Alsó-Szászországban
Lengerich, település Észak-Rajna-Vesztfáliában